Miejscowości w USA:
 White Earth – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 White Earth – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Gminy w USA:
 White Earth (ang. White Earth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 White Earth (ang. White Earth Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail